Языки каду, или языки кронго-кадугли или языки тумтум, — семья в составе нило-сахарских языков, ранее включалась в нигеро-конголезскую макросемью. Делится на три группы:

 Западная (тулиши, кейга, канга)
 Центральная (мири, кадугли, катча, тумма)
 Восточная (кронго, тумтум)

Праязык 
Пракаду:

См. также 
 Кадугли-кронго

Примечания 

Нило-сахарские языки
Языки Судана